Scheiblingstein är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i förbundslandet Steiermark, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Scheiblingstein är  meter över havet.

Terrängen runt Scheiblingstein är bergig åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Scheiblingstein. Runt Scheiblingstein är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Liezen,  km sydost om Scheiblingstein. 

I omgivningarna runt Scheiblingstein växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Steiermark
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre